Любов Моторна — український фотохудожник, громадський діяч у сфері культури.
 Марія Моторна — українська акторка театру, кіно.

 Моторна — зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці

Див. також 
 Моторний